Highland Park kan henvise til flere artikler:

 Highland Park - whiskydestilleri i Skotland

Stednavne

USA 
 Highland Park (Illinois) - by i Lake County, Illinois
 Highland Park (Los Angeles) - en bydel i Los Angeles
 Highland Park (Michigan) - by i Wayne County, Michigan
 Highland Park (New Jersey) - borough i Middlesex County, New Jersey
 Highland Park (Texas) - by i Dallas County, Texas